Robert Leroy Cochran (1886-1963), est un homme politique américain.
 Robert Cochran est un acteur.
 Robert Cochran est un producteur américain.

Voir aussi